Walter Rial (1964. január 9.–) uruguayi nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása kereskedő.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2009-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Uruguayi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2009-ben, a 45 éves korhatárt elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peru rendezte a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Jorge Larrionda játékvezető pőartbírójaként vette igénybe szolgálatát.

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

Németországban rendezték a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntő találkozóit, ahol a FIFA JB Jorge Larrionda bíró asszisztenseként alkalmazta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Copa América
Venezuela rendezte a 42., a 2007-es Copa América labdarúgó tornát, ahol a CONMEBOL JB megbízásából partbírójaként szolgált.

2007-es Copa América

Copa América mérkőzés

Konföderációs kupa 
Franciaország rendezte a 2003-as konföderációs kupát, ahol a FIFA JB Jorge Larrionda bíró partbírójaként alkalmazta.

2003-as konföderációs kupa

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 2.

Dél-amerikai Szuperkupa  
Jorge Larrionda állandó segítőjeként vett rész a döntő mérkőzéseken
center>

</center>

Források 

Uruguayi labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek